Fignolé ist der Familienname folgender Personen: 

 Daniel Fignolé (vor 1921–1986), haitianischer Politiker
 Jean-Claude Fignolé (* 1941), haitianischer Kunstkritiker und Journalist